Eming ist

ein Ortsname:
 Eming (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Eming (Gemeinde Steinerkirchen) Weiler in der Gemeinde Steinerkirchen an der Traun, Oberösterreich

ein Personenname:
 Jutta Eming (* 1962), deutsche Germanistin

Siehe auch:
 Emming